Elsevier, Elzevir eller Elzevier kan syfta på:

 Elsevier (förlag) – ett nederländskt bokförlag grundat 1880
 Elzevir (boktryckarsläkt) – en nederländsk boktryckarsläkt verksam under 1500- och 1600-talet